1952 Голяма награда на Германия е 2-рото за Голямата награда на Германия и шести кръг от сезон 1952 във Формула 1, провежда се на 3 август 1952 година на пистата Нюрбургринг близо до град Нюрбург, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Германия